Име Рајан Бејли може се односити на:
 Рајан Бејли (ватерполиста), амерички ватеропо репрезентативац и олимпијац;
 Рајан Бејли (атлетичар), амерички спринтер, олимпијац